Кочино () — деревня в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашии (Российская Федерация). С 2004 по 2022 но входила  в состав Шоршелского сельского поселения. Расположена на правом берегу реки Цивиль.
Деревня состоит из 52 домов, которые располагаются на трёх улицах.

Жители деревни — чуваши, до 1866 года в основном государственные крестьяне, занимались земледелием, животноводством. Деревня входила в состав Акулевской волости Чебоксарского уезда до 1927 года, в дальнейшем — в Мариинско-Посадском района, за исключением периода с 1962 по 1965 годы, когда была включена в Чебоксарский район.

В 2016 году запущена трансляция программ пакета РТРС-1 (первый мультиплекс) с новой станции в деревне Кочино, который станет доступен более чем 125 тыс. жителям Чувашии,
включая город Новочебоксарск.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справка о населенных пунктах Шоршелского сельского поселения

Населённые пункты Мариинско-Посадского района